CART sezona 1979 je bila prva sezona serije CART, ki je potekala med 11. marcem in 14. oktobrom 1979.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

1979 v športu
1979